Chauvigné (en bretó Kelvinieg, en gal·ló Chauveinyaé) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 710 habitants. Limita amb els municipis de Tremblay, Saint-Marc-le-Blanc, Le Tiercent, Saint-Christophe-de-Valains, Vieux-Vy-sur-Couesnon i Romazy.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Fougères